Morgenröte steht für:

 Morgenröte, die rötliche Färbung des Osthimmels zwischen der Dämmerung und dem Sonnenaufgang
 Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile, philosophische Schrift, 1881 von Friedrich Nietzsche
 Morgenröte (1929), Stummfilmmelodram von Wolfgang Neff
 Morgenröte (1956), Spielfilm von Luis Buñuel
 Morgenröte (1960), Spielfilm von Prabhat Mukherjee
 isländische Kleinpartei, siehe Dögun
 Die Morgenröte, griechische Tageszeitung, siehe I Avgi
 Morgenröte (Wilden), Eisenerzgrube im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Aurora
 Aurora (Mythologie), Göttin der Morgenröte
 Aurora oder Morgenröte im Aufgang
 Die Reise auf der Morgenröte
 Goldene Morgenröte, Neonazi-Partei in Griechenland
 Göttin der Morgenröte
 Morgenröthe
 Morgenrot
 Morgenroth
 Operation Morgenröte
 Tor der Morgenröte, Bauwerk in Vilnius
 Victoria zur Morgenröthe, Freimaurerloge in Hagen
 Vor der Morgenröte, Spielfilm aus dem Jahr 2016
 Chrysi Avgi, Goldene Morgenröte/Morgendämmerung genannt, neonazistische Partei in Griechenland
 Przedświt (1907–1920)